Monte Colombo – comune della provincia di Rimini
 Monte Colombo – montagna delle Alpi Marittime
 Monte Colombo – montagna delle Alpi Graie